Westerville bezeichnet folgende Orte:
 Westerville (Ohio), Stadt in Ohio
 Westerville (Nebraska), eine nicht eingemeindete Gemeinde in Nebraska